Brujería: culto diffuso nell'America latina.
 Brujeria: gruppo grind-death metal messicano.